Robert Wagner (acteur), een Amerikaans acteur
 Robert Wagner (darter), een Noors darter
 Robert Wagner (wielrenner), een Duits professioneel wielrenner
 Robert Wagner (seriemoordenaar), een Australisch seriemoordenaar
 Robert F. Wagner Jr. (1910-1991), burgemeester van New York
 Robert F. Wagner (1877-1953), een Amerikaanse senator
 Robert Wagner (Gouwleider) (1895-1946), een Duits nazipoliticus, Gouwleider van Baden en de Elzas